Capitanazo (Captain Hero en inglés) es un personaje ficticio en la serie animada La Casa de los Dibujos. Él es uno de ocho habitantes de la casa, quienes son el foco del espectáculo igual es la parodia del personaje de DC Comics, Superman.

Descripción 

Un superhéroe de 28 años, chovinista, lascivo y muy pervertido, aparentemente con la mentalidad de un miembro de fraternidad; Capitanazo es una parodia hacia los héroes "machos" de cómics como Superman (específicamente, su diseño está basado en la versión animada de Bruce Timm de Superman). Su primer nombre es Leslie, aunque él se avergüenza cuando la gente lo llama así. Él es el creador de la "Liga de Héroes", el primer equipo de superhéroes en la Tierra, una parodia de la Liga de la justicia. Originario del planeta Zebulon (que él más tarde destruyó en una tentativa equivocada de demostrarse), sus padres lo habían abortado y enviado el feto hacia el sol cuando fue revelado que él sería el peor superhéroe nacido; la nave que lo llevaba se desvió de su curso, y él terminó sobreviviendo y siendo criado en la Tierra. En su otra vida, él lucha contra el crimen y hace un informe a un comisionado de ciudad; él tiene una cueva, como Batman, así como "una fortaleza de almohada de aislamiento ", una parodia hacia la Fortaleza de Soledad de Superman. A diferencia de muchos superhéroes, Capitanazo ha pasado la mayor parte de su carrera sin un compañero porque nadie más trabajaría con él. Capitanazo llegó a inventar uno (el título "carácter" en "Captain Girl") de los celos, aunque en aquel mismo episodio, Mueble O' Algo tarde o temprano se convirtió en su primer compañero permanente.

Dejando a un lado la reputación que tiene Capitanazo de ser un terrible superhéroe y dejando a un lado el hecho de que existen otros superhéroes en el reality, el mundo aun sigue viendo en Capitanazo en héroe en quien confiar.

Aunque nunca ha sido declarado explícitamente, es fuertemente implicado que él y sus padres son judíos, ya que él llama a su madre "Ima" (el hebreo para "la madre". También en plural: "Imahot"), y ha sido visto observando rituales sabáticos; esto es parte de una mordaza de bromas judías en todas partes de la serie (ya que los creadores Dave Jeser y Matt Silverstein son ambos judíos).

Según el episodio "La casa de los dibujos bebés" disfruta de la necrofilia desde que se quedó a solas con el cadáver de su niñera (cuando eran bebés) en un refrigerador. En la película, tiene una novia muerta llamada "Molly" con quien aspira a tener sexo. Otra referencia a la necrofilia se encuentra en el episodio de los cereales, cuando Lulu anuncia al grupo que los llevara a ver el cadáver de la mascota de Quaquer. Capitanazo se excita, se desnuda y grita "¿dijiste un cadáver?". Y la última cuando viola a un niño en el último episodio.

Personajes de Drawn Together
Judíos ficticios
LGBT ficticios
Superhéroes judíos
Superhéroes LGBT
Estadounidenses ficticios
en:List of Drawn Together characters#Captain Hero